Мастерс 1995 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1995 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 5 по 12 февраля 1995 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:3. Это была первая победа О’Салливана на Мастерс.

Призовой фонд 

 Победитель — GB£ 120 000
 Финалист — £ 63 000

Высший брейк 

 141 — Стивен Хендри (1/4 финала)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1995, стал Марк Уильямс. В финале он выиграл у Рода Лоулера со счётом 9:5.

Ссылки 
 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
1995 год в снукере